Die Saison 2018/19 war die 29. Spielzeit der Bundesliga, offiziell Allianz Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball. Die Saison begann am 15. September 2018 und endete mit dem letzten Spieltag am 12. Mai 2019. Meister und Vizemeister qualifizieren sich für die UEFA Women’s Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen müssen.

Meister wurde zum dritten Mal in Folge der VfL Wolfsburg vor dem FC Bayern München. Beide Mannschaften haben sich damit für die Teilnahme an der UEFA Women’s Champions League 2019/20 qualifiziert. Werder Bremen stieg nach der zweiten Saison in der Bundesliga wieder in die 2. Bundesliga ab, zudem musste auch der Neuling Borussia Mönchengladbach direkt wieder absteigen. Torschützenkönigin wurde Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg mit 24 Toren.

Teilnehmer

Mannschaften 
Für die Fußball-Bundesliga 2018/19 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 Die zehn bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga 2017/18
  VfL Wolfsburg
  FC Bayern München
  SC Freiburg
  1. FFC Turbine Potsdam
  1. FFC Frankfurt
  SGS Essen
  SC Sand
  TSG 1899 Hoffenheim
  MSV Duisburg
  Werder Bremen
 Die Meister bzw. besten aufstiegsberechtigten Vereine der beiden Staffeln der 2. Bundesliga 2017/18:
  Borussia Mönchengladbach (Nord)
  Bayer 04 Leverkusen (Süd)

Spielstätten

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Torschützenliste

Zuschauertabelle

Die Meistermannschaft

Schiedsrichterinnen

Weblinks

Einzelnachweise 

2018/19
Bundesliga 2018/19 (Frauen)